Smythea är ett släkte av brakvedsväxter. Smythea ingår i familjen brakvedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brakvedsväxter
Smythea